Okręty US Navy o nazwie USS  "Corry":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Clemson. W służbie w latach 1921-30.
 Drugi  był niszczycielem typu Gleaves. W służbie od 1941 zatopiony w czasie inwazji w Normandii 6 czerwca 1944.
 Trzeci  był niszczycielem typu Gearing. Zwodowany w 1945. W 1981 przekazany Grecji i przemianowany na "Kriezis".

Corry